Анри Ганьебен (; 12 марта 1886, Льеж — 2 июня 1977, Женева) — швейцарский композитор и органист. Почетный доктор Женевского университета (1947) и почетный член Королевской академии музыки в Лондоне.

Изучал фортепиано у Огюста Лауфера и композицию у Жюстена Бишоффа-Гилионна в Лозанне, затем в 1905 г. занимался в Берлине у Рихарда Рёсслера и наконец в 1908 г. отправился в парижскую Schola Cantorum, где его учителями были Луи Вьерн и Абель Деко (орган), а также Венсан д'Энди (композиция). В 1910—16 органист протестантской церкви Искупления в Париже. В 1916 г. вернулся в Лозанну, работал органистом в соборе Святого Иоанна, одновременно преподавал в консерватории. В 1925 г. Ганьебен занял пост директора Женевской консерватории, на котором оставался до 1957 г. (в первые годы также преподавая в органном классе). Как руководитель консерватории Ганьебен стоял в 1939 г. у истоков Международного конкурса исполнителей в Женеве и некоторое время был его президентом.

Композиторское наследие Ганьебена включает ряд ораторий — в том числе «Таинства веры» () и «Святой Франциск Ассизский» (), четыре симфонии, четыре струнных квартета, фортепианный концерт, около ста переложений протестантских псалмов, сочинения для органа. Ганьебен также выступал как музыкальный обозреватель ряда женевских газет.

Примечания 

Композиторы Швейцарии
Органисты Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии
Музыкальные педагоги Швейцарии
Родившиеся в 1886 году
Родившиеся 12 марта
Родившиеся в Льеже
Умершие в 1977 году
Умершие 2 июня
Умершие в Женеве
Персоналии по алфавиту